

События 
 67-е Олимпийские игры. Поражение Милона.
 Война скифов с персидским царём Дарием I.
 Неудачный поход Дария против скифов в Северное Причерноморье. В походе принимают участие Гистиэй из Милета и Мильтиад Младший из Афин.

Китай 
 30-й год по эре правления луского князя Чжао-гуна.
 Три уских царевича бежали в Чу и получили там земли, чтобы защищаться от У. Согласно «Цзо чжуань», они бежали не непосредственно из У (см. 515 год до н. э.), царевичи Янь-юй и Чжу-юн получили владения Чэнфу и Хутянь.
 Согласно «Ши цзи», войско У во главе с ваном Хэ-лу и сановниками У Цзы-сюем и Бо Пэем двинулось в поход на Чу и взяло Шу, где были убиты два уских царевича. Ван хотел двинуться на Ин, но военачальник Сунь У отсоветовал ему.
 В 6 луне, в день гэн-чэнь умер князь Цзинь Цин-гун (Цюй-цзи), ему наследовал сын У (Дин-гун, эра правления 511—475). В 8 луне цзиньский князь был похоронен.
 Войска У вторглись в Сю, чей правитель сдался. В 12 луне Сю было ликвидировано, сюский цзы Чжан-юй бежал в Чу. Позже бывшему правителю Сю чусцы выделили владение в Е.

См. также

Примечания